Six bâtiments de la Royal Navy britannique ont été baptisés HMS Prince :

, un vaisseau de ligne de premier rang de 100 canons lancé en 1670 et renommé HMS Royal William en 1692. Démantelé en 1813.
HMS Prince, un vaisseau de ligne de  rang de 90 canons. Lancé en 1682 sous le nom de HMS Ossory. Il est renommé HMS Prince en 1705, HMS Princess en 1711 puis HMS Princess Royal in 1728. Démantelé en 1773.
, un vaisseau de ligne de  rang de 90 canons. Lancé en 1698 sous le nom de HMS Triumph. Renommé HMS Prince en 1714, il est reconstruit en 1750, et démantelé en 1773.
, un vaisseau de ligne de  rang de 98 canons. Lancé en 1788, il est reconstruit en 1796 et démantelé en 1837.
, un  acquis en 1854 et coulé la même année pendant la guerre de Crimée.
, un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1916 et vendu en 1921.

Voir aussi 
De plus, plusieurs navires ont reçu le nom de certains princes en particulier, parmi lesquels:
 

Nom de bateau de la Royal Navy